Visual Memory Unit (VMU) — тип карт памяти, выпускавшийся для приставки Dreamcast.

Наименование устройства отличалось в разных регионах:
 Европа — Visual Memory (VM)
 Северная Америка — Visual Memory Unit (VMU)
 Япония — Visual Memory System (VMS)

Мини-игры 
Некоторые игры для Dreamcast включали в себя мини-игры, которые могли быть загружены на VMU. Серия Sonic Adventure включает в себя мини-игры Chao Adventure. В игре игроки могут переносить Чао на VMU и затем проходить квесты в Chao Adventure, наградой за успешное прохождение которых могут быть фрукты и семена, которые позже можно будет перенести в основную игру. В Resident Evil 2 на экране VMU отображается текущее состояние здоровья, без входа в оружейный экран.

Игры на Dreamcast, использующие VMU 
Игры на Dreamcast, которые включают мини-игры VMU и используют её дополнительные возможности:

 Ever 17: Out of Infinity
 Evolution 2 (12 Hour Clock)
 Demolition Racer: No Exit
 Godzilla Generations (Японская версия)
 Grand Theft Auto 2
 Jet Set Radio (Европейская версия) / Jet Grind Radio (Американская версия)
 Marvel Vs. Capcom 2
 Namco Museum
 NFL 2K
 NFL 2K1
 NFL 2K2
 Power Stone
 Power Stone 2
 Quake III Arena
 Resident Evil 2
 Sega GT

 Sega Rally Championship 2 (статистика и рекорды)
 Shenmue
 Silent Scope
 Skies of Arcadia
 Sonic Adventure
 Sonic Adventure 2
 Soul Calibur (Японская версия)
 Sword of the Berserk: Guts' Rage
 Tech Romancer
 Time Stalkers
 TrickStyle
 Virtua Tennis
 Zombie Revenge
 Tokyo Bus Guide
 Cardcaptor Sakura: Tomoyo no Video Taisakusen

Аппаратная часть 
VMU вставляется в 1 из 2 слотов на контроллере Dreamcast. 2 VMU могут быть вставлены одновременно в один контроллер. Когда VMU используется отдельно от Dreamcast, VMU выступает как файловый менеджер и карманная игровая приставка. VMU может быть соединена с другой для мультиплеерной игры или передачи файлов

При первом использовании, игрок способен выбрать одно из группы изображений, чтобы использовать его в качестве бэкграунда. Это изображение используется при нахождении в меню приставки. Оно обычно заменяется логотипом во время игры. Некоторые игры отображают анимацию, а другие несут новые бэкгранд-изображения

VMU работает на 2 литиевых батареях CR-2032. Без питания VMU работает как карта памяти и вспомогательный дисплей, но нельзя играть в мини-игры.

Технические характеристики 
 CPU: 8-bit (Sanyo LC8670 «Potato»)
 Память: 128 килобайт флэш-памяти. 28КБ зарезервировано для системных нужд, 100КБ для хранения данных, которые делятся на 200 блоков — 1 блок равен 512 байтам.
 Дисплей: 48 × 32 точек, LCD
 Размеры дисплея: 37 мм × 26 мм
 Размеры (ширина×рост×толщина): 47 мм × 80 мм × 16 мм
 Источник питания: 2 × батареи CR2032 с функцией автоотключения
 Звук: 1-канальный PWM
 Масса: 45 грамм

Official 4x Memory Card 

Позже Sega выпустила официальную 4x Memory Card, которая имела 800 блоков для хранения данных, что в 4 раза больше, чем в стандартной VMU. Карта была выпущена в Японии 14 декабря 2000 года под названием «Memory Card 4X», и в США под названием «4x Memory Card» Однако она была не совместима с дополнительными возможностями VMU потому, что в ней отсутствовал дисплей, динамик, кнопки, часы, меню.

Dreamcast имеет доступ лишь к 128 килобайтам флэш-памяти (размер стандартной VMU). 4x memory card перешла это ограничение разделением 512 килобайт флэш-памяти на 4 банка. Каждый банк имеет 200 блоков. Каждый блок может быть выбран переключением кнопки на левой верхней стороне карты, и один из 4 оранжевых LED диодов будет светиться, чтобы указать на выбранный банк.

Ограниченное издание Phantasy Star Online 4x Memory Card было выпущено в Японии, чтобы совпасть с релизом. Оно было окрашено в голубой цвет и содержало логотип на коробке.

Поскольку карта памяти была выпущена на позднем сроке жизни Dreamcast, релиз в Европе не состоялся, хотя был запланирован. Код устройства: HKT-4100

Проблемы с совместимостью 

Следующие игры не совместимы с 4x Memory Card:
 Hite E: White Illumination
 Dynamite Cop (американская и европейская версии) / Dynamite Deka 2 (Японская версия)
 Air Force Delta
 Maboroshi Oboro
 Kitaihei Gold
 F1 World Grand Prix
 Carrier
 Nanatsu No Hikan
 Sekai Fushigi Hakken: Trojan
 Bikkuriman 2000
 Rayman 2: The Great Escape
 Sakura Momoko Gekijyo: Coji-Coji

Следующие игры совместимы, но банки памяти нельзя переключать во время игры:
 Sega Rally Championship 2
 Marionette Company
 Shenmue (первая часть)
 Death Crimson 2
 Zombie Revenge
 Maken X
 Hello Kitty's Lovely Fruits Pack
 Hello Kitty's Garden Panic
 Hello Kitty's Magical Block
 D2
 Toy Ranger
 Get Colonies
 Memories Off: Complete
 Frame Gride
 Undercover A.D. 2025 Kei

Эмуляция 
Существуют 2 рабочих эмулятора VMU — Visual Memory Simulator и DirectVMS.

См. также 
PocketStation

Запоминающие устройства
Dreamcast